El término fibra puede referirse:

 a una fibra alimentaria;

Anatomía 
 a una fibra muscular;
 a una fibra nerviosa;
a una proteína fibrosa;

Materiales 
 a una fibra óptica;
 a la fibra de vidrio;
 a la fibra de carbono;
 a una fibra textil o sus variantes:
 fibra artificial
 fibra sintética
 microfibra
 nanofibra
 a la fibra del cáñamo

Otros 
 Fibra, editorial de Croacia.
 al concepto matemático de fibrado;
 a Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRA).